Rudolf Reichert ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Reichert (Unternehmer) (um 1831–1921), österreichischer Seidenwarenfabrikant und Kunstsammler 
 Rudolf Reichert (Generalmajor) (1893–1967), deutscher Generalmajor
 Rudolf Reichert (Mediziner) (1907–1995), deutscher Gynäkologe und Verbandsfunktionär